O Aeroporto Internacional de Chennai (em inglês: Chennai International Airport) (IATA: MAA, ICAO: VCMM) é um aeroporto internacional localizado na cidade de Chennai, capital do estado de Tamil Nadu na Índia, sendo o quarto mais movimentado do país.

Ligações externas 

 Página oficial

Aeroportos de Tamil Nadu
Aeroportos inaugurados em 1948